Козловски () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Козловски, Деннис (род. 1959) — бывший американский борец.
 Козловски, Линда (род. 1958) — американская актриса.
 Козловски, Петер (1952—2012) — немецкий философ и учёный-экономист.

С. Козловски — под этим именем действовал Александр Васильевич Кузнецов во время его партизанской деятельности. См. также 
 Козловский